Vincenzo Riccio peut faire référence à:

Patronymie
 Vincenzo Riccio (1974- ) est un ancien footballeur italien.
 Vincenzo Riccio (1858-1928) était un homme politique italien.